Теверичи има више значења:

 Теверичи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Теверичи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику